Cooch Behar (stad); een stad in de Indiase staat West-Bengalen
Cooch Behar (district); een district in de Indiase staat West-Bengalen
Cooch Behar (staat); een 'prinselijke staat' in het voormalige Brits-Indië

Zie ook
de Cooch Behar-enclaves